Sonnendorf ist der Ortsname von

 Sonnendorf (Bad Sulza), Ortsteil der Landstadt Bad Sulza, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Sonnendorf (Halfing), Ortsteil der Gemeinde Halfing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sonnendorf (Inning am Holz), Ortsteil der Gemeinde Inning am Holz, Landkreis Erding, Bayern
 Sonnendorf (Wörth), Ortsteil der Gemeinde Wörth, Landkreis Erding, Bayern

Siehe auch:
 Sonndorf